Влади́мирское муниципа́льное образова́ние — сельские поселения в Иркутской области России:

 Владимирское муниципальное образование — в Заларинском районе.
 Владимирское муниципальное образование — в Тулунском районе.

См. также 
 Владимирский сельсовет
 Владимирское сельское поселение
 Владимировский сельский совет
 Владимировское сельское поселение